Абдураи́м Абдурама́нович Самеди́нов (; д. Лимены Ялтинского уезда Таврической губернии, 1900 — , Симферополь). Председатель Совета народных комиссаров Крымской АССР (1929—1937).

Биография

Ранние годы 
Родился в 1900 году в деревне Лимены Ялтинского уезда.

Его отец умер, когда ему было десять лет. В семье кроме него, было три брата и сестра. Детство Абдураима было трудным: жизнь в деревне вынуждала его заниматься тяжёлым физическим трудом.

В 1912 году Абдураим Самединов окончил сельскую школу.

Политическая деятельность 
До апреля 1921 года был членом ревкома в Лименах. В 1921—1922 годах — член земельной комиссии и член правления сельхозартели. В 1922 году вступил в ВЛКСМ, стал в Лименах первым комсомольцем, организовав комсомольскую ячейку. Параллельно с этим работал в комиссии помощи голодающим «Помгол» и уполномоченным Алупкинского сельсовета.

В 1924 году вступил в ВКП(б).

В 1925 году окончил областную совпартшколу в Симферополе, после чего был рекомендован на хозяйственно-административную работу.

В течение двух лет работал пропагандистом в агитационно-пропагандистском отделе при ялтинском райкоме. Занимал должность заведующего агитпропом при обкоме ВКП(б) Крыма с октября 1927 по февраль 1928 года. Сразу после этого его назначили секретарём Карасубазарского райкома.

С января по май 1929 года Самединов вернулся в обком, где заведовал отделом по работе в деревне.

В мае 1929 года назначается Председателем Совета народных комиссаров Крымской АССР.

Во время руководства Самединова в Крыму шёл подъём машиностроения: начали работать Камыш-Бурунский судостроительный завод и Керченская судоверфь. В столице был построен авторемонтный завод им. В. В. Куйбышева. К концу 1930-х годов машиностроение давало больше 1/4 промышленной продукции. Строились новые предприятия: пищекомбинат и макаронная фабрика в Симферополе, рыбзавод в Ялте.

В период его руководства крымским правительством 5 марта 1934 года Крымской АССР за «выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), укрепления колхозов и совхозов и выполнения обязательств перед государством» вручается Орден Ленина (наградной № 626).

Спустя год и сам А. А. Самединов награждается орденом Ленина.

Преследование 
В 1936—1937 годах активно набирают обороты политические репрессии в Крыму. Один за другим арестовываются политические и общественные работники крымскотатарской национальности.

Чтобы обезопасить себя, на пленуме обкома партии 14 сентября 1937 года Самединов заявляет: «Я категорически протестую, когда меня смешивают с Тарханом и Чагаром». Это его не спасает и 16 сентября 1937 года бюро обкома приняло постановление о снятии А. А. Самединова с поста Председателя СНК Крымской АССР.

17 сентября 1937 года арестован УГБ НКВД Крыма, обвинён по ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР, как руководитель антисоветской шпионской организации. При обыске были изъяты паспорт, партбилет, мандаты делегата 17-го съезда ВКП(б), 16-й и 17-й партконференций, билет делегата 17-го съезда Советов, членские билеты ЦИК СССР 1929, 1931, 1935 годов, ВЦИК РСФСР — 1929, 1931, 1935 годов. В постановлении об избрании меры пресечения определялось содержание под стражей в особом корпусе НКВД.

23 сентября 1937 года бюро обкома ВКП(б) принимает решение «за покровительство буржуазных националистов и связь с ними исключить Самединова из рядов партии (арестован органами НКВД)».

По версии следствия, Самединов, Тархан и Чагар организовали и руководили «контрреволюционной пантюркистской националистической организацией», целью которой было возвращение к капитализму и ликвидация социалистических преобразований. Показания по делу добывались следователями НКВД при помощи пыток обвиняемых.

Группа Самединова обвинялась в подрывной работе в сельском хозяйстве, в результате которой из строя был выведен тракторный парк, искусственно снижалась урожайность табака и винограда, ослаблялось финансирование районов. По версии обвинения с целью нанесения ущерба колхозам происходило насаждение внутри них кулацких хозяйств. Всё это якобы проводилось в координации с турецкого разведкой.

17 апреля 1938 года выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор приведён в исполнение в тот же день в Симферополе.

15 декабря 1956 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР, «рассмотрев материалы дела и дополнительного расследования, заключение находит обоснованным и подлежащим удовлетворению и, принимая во внимание, что дело в отношении А. А. Самединова фальсифицировано, определила: приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 17 апреля 1938 года в отношении А. А. Самединова отменить, а дело о нём прекратить за отсутствием состава преступления».

Награды 
Орден Ленина — 15 марта 1935 года за выдающиеся успехи в деле руководства работой по Крымской Республике.

Список лиц, осужденных по «делу Самединова» 
В результате фабрикации масштабного «национального» политического процесса 1937—1938 годов были уничтожены лучшие представители крымскотатарской интеллигенции. Многие из них были высокообразованными людьми, получили образование в Турции, а некоторые, как Айвазов и Акчокраклы, лично знали Исмаила Гаспринского, являясь сотрудниками газеты «Терджиман». В результате гибели носителей уникальных знаний по истории и языку крымских татар была нарушена преемственность поколений, народ был обезглавлен. Репрессии подверглись 41 человек.

Расстреляны:
 Абеляев Аблямит
 Абдуллаев Сеит Амет Сеит
 Азизов Якуб Азизович — ученый-философ, преподаватель КПИ им. М. В. Фрунзе
 Айвазов Сабри Абибулаевич — редактор «Терджимана», председатель первого Курултая, публицист, ученый-языковед
 Акчокраклы Осман Нури Асанович — историк, этнограф.
 Александрович Рамазан Мустафаевич — нарком просвещения (1934—1937)
 Асанов Абедин Фегми
 Боданинский Усеин Абдурефиевич — художник, искусствовед, директор Бахчисарайского дворца-музея
 Байрашевский Ягья Ибрагимович — ученый-языковед, преподаватель Крымского пединститута
 Бахчиван Решид Меметович
 Газиев Мемет Бели
 Гафаров Джафар Абдулла — писатель
 Джемалединов Абдуль-Керим — ученый-языковед
 Идрисов Сулейман Измайлович — нарком земледелия Крымской советской социалистической республики (1919)
 Исмаилов Ибрагим (Фегми) — музейный работник, педагог, выпускник Американского колледжа в Бейруте
 Кокбариев Абселям Менсейтович
 Курт Мемет Рамазан
 Лятиф Заде Абдулла — поэт, доцент Крымского пединститута
 Меметов Селим Меметович — наркоминдел Крымской советской социалистической республики (1919)
 Моллоджанов Аблямит Ибадлаевич
 Мусаниф Февзи Абдулла — нарком земледелия КрАССР (1934—1937)
 Мусаниф Якуб Абдулла — журналист
 Недим Мамут — публицист, нарком просвещения КрАССР (1928—1929)
 Рахимов Абдулла
 Самединов Абдураим Абдураманович — председатель СНК КрАССР (1931—1937)
 Софу Мустафа
 Такуров Мустафа
 Тархан Ильяс Умерович — председатель Союза писателей Крыма, Председатель ЦИКа КрАССР
 Трупчу Сервер Курт Сеит — 2-й секретарь обкома партии
 Хаттатов Сеит Джелиль — член Директории, лидер Милли Фирка
 Чагар Билял Абла — нарком просвещения КрАССР в 1937 году
 Чешмеджи Билял Мамут — нарком здравоохранения КрАССР, управляющий Крымгосиздатом
 Эвлияев Абдульбер
 Эмир Алиев Сеит Асан
 Эмир Алиев Сеит Ибрагим
 Эмиров Амет Сеит Халиль

Отправлены в лагеря:
 Баккал Абибулла — директор Крымского государственного татарского театра
 Керменчекли Якуб Аблаевич — учитель, делегат Курултая
 Муртазин Ахмет Гирей
 Умер Ипчи — писатель-драматург
 Умеров Мамут Гафарович

Примечания 

Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые политики
Посмертно реабилитированные в СССР
Общественные деятели Крыма
Главы правительства Крымской АССР
Народные комиссары Крымской АССР
Казнённые в 1938 году
Репрессированные в Крымской АССР